Pansa (laut Plinius wörtlich „Plattfuß“) war ein römisches Cognomen (Beiname). Inschriften zeigen, dass es insbesondere in Etrurien, aber auch in Tibur, vorkam. Der bekannteste Namensträger gehörte zur gens Vibia, das Cognomen kam aber in zahlreichen weiteren Familien vor.

Römische Namensträger 

 Quintus Appuleius Pansa, Konsul 300 v. Chr.
 Gaius Vibius Pansa, römischer Münzmeister, 90 v. Chr.
 Gaius Vibius Pansa Caetronianus, Konsul der Römischen Republik, 43 v. Chr.
 Marcus Hirrius Fronto Neratius Pansa, römischer Statthalter
 Gaius Cuspius Pansa, Bewerber um ein öffentliches Amt in Pompeji 78/79
 Lucius Corellius Neratius Pansa, Konsul 122
 Publius Licinius Pansa, Konsul 134

Weitere Träger des Vor- oder Nachnamens 
 Alberto Pansa (1844–1928), italienischer Diplomat
 Sancho Pansa, Romanfigur in Don Quijote (1605, 1615) von Miguel de Cervantes, siehe Don Quijote
 Martin Pansa (1580–1626), deutscher Arzt (Stadtarzt in Breslau) und Fachautor
 Pansa Chaisanit, thailändische Fußballschiedsrichterin

Literatur 

 Hans Georg Gundel: Pansa. In: Der Kleine Pauly. Band 4, 1972, Sp. 467.

Anmerkungen 

Römischer Personenname